Szatan – w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie: imię jednego ze złych duchów
 szatan (diabeł) – w chrześcijaństwie i judaizmie: ogólne określenie złego ducha
 Szatan – szczyt w Tatrach Wysokich
 szatan (borowik szatański) – gatunek grzyba z rodziny borowikowatych
 szatan (goryczak żółciowy) – gatunek grzyba z rodziny borowikowatych

Twórczość artystyczna 
 Szatan – utwór grupy muzycznej IRA
 Szatan –  włoski film z 1963 roku
 Szatan –  grecko-turecki horror z 1974 roku
 Szatan –  radziecki thriller z 1991 roku
 Szatan –  meksykańsko-kolumbijski film 2007 roku

Zobacz też